Аликулов (), жіноча форма Аликулова () — киргизьке прізвище. Відомі носії:
 Барпи Аликулов — киргизький і радянський акин-імпровізатор
 Гулжигіт Аликулов — киргизький футболіст